hrabstwo Nevada (ang. Nevada County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Nevada (ang. Nevada County) w USA, w stanie Kalifornia